Maarten van der Duin (IJmuiden, 9 januari 1967) is een Nederlands scenarioschrijver, dramaturg en regisseur.

Levensloop 
Van der Duin studeerde Slavistiek-Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden. Tussen 1988 en 1989 woonde hij in Polen waar hij regiestage liep aan de Ludwik Solski Hogere Theaterschool  en Pools leerde aan het Polonia Research Instituut  van de Jagiellonische Universiteit in Krakau. Twee jaar later vertrok Van der Duin naar Rusland om een regieopleiding te volgen aan het Staatsinstituut voor Theaterkunst (GITIS) in Moskou. In het tweede jaar van zijn studie maakte hij de overstap naar de prestigieuze School voor Dramatische Kunst van regisseur Anatoli Vasiliev. Na zijn opleiding regisseerde Van der Duin tussen 1996 en 1997 toneelvoorstellingen in het Dramatheater van Noginsk en het Russisch Dramatheater van Jakoetsk in de Republiek Jakoetië.

Theater 
In 1998 organiseerde Van der Duin een festival van Russische Klassiekers in het Londense King's Head Theatre, waarvoor hij zelf twee stukken uit het Russisch vertaalde (De zelfmoordenaar van Nikolaj Erdman en Maria van Isaak Babel) en het laatste toneelstuk ook regisseerde. Daarnaast liep hij stage bij de English National Opera en De Nederlandse Opera en was hij regie-assistent van Hans Croiset bij Het Toneel Speelt. Tot aan 2003 was Van der Duin als regie-assistent betrokken bij meerdere operaproducties van de Dorset Opera Company in Sherborne, Engeland. Vanaf 2016 bewerkt en regisseert hij opera's die onder leiding van dirigent Stephen Ellery op festivals in Cardiff, Brighton, Frome en Londen worden uitgevoerd. La Serva Padrona van Pergolesi in 2016 werd gevolgd door La Zingaretta  van Leonardo Leo in 2017 en Bastien en Bastienne van Mozart en de Koffiecantate van Johann Sebastian Bach in 2018.

Televisie 
In 1999 kwam Van der Duin bij de Nederlandse televisie terecht en werkte zes seizoenen mee aan de dramaserie Westenwind (RTL 4) als scenario­schrijver, assistant producer en eindredacteur. Na scripts voor de ziekenhuisserie Trauma 24/7 (Net5) was hij bij alle seizoenen van Rozengeur & Wodka Lime (RTL 4) betrokken als eindredacteur of hoofdschrijver. De laatste reeks voor Talpa TV werd door hem geproduceerd als creative producer. In april 2007 vertrok Van der Duin bij de afdeling drama van Endemol Nederland en werkte sindsdien als freelance-schrijver aan dramaseries als Spoorloos Verdwenen (AVRO), Flikken Maastricht (TROS), Moordvrouw (RTL 4) en jeugdprogramma's als Het Klokhuis, De slavernij junior (NPS/NTR) en Sportlets (Nickelodeon) dat in 2007 werd genomineerd voor een MIPJunior Licensing Challenge. De jeugddocumentaire 13 in de oorlog, die hij schreef voor de NTR, werd in binnen- en buitenland bekroond met vele prijzen en nominaties, waaronder de Prix Jeunesse International, een Beeld en Geluid Award en een International Emmy. Voor dezelfde NTR schreef hij tussen 2019 en 2021 alle afleveringen voor Het verhaal van Nederland. De succesvolle serie ontving in 2022 een Guidinc. Streaming Video Award voor beste documentaire en een Gouden Dutch Interactive Award voor de bijbehorende podwalks.

Duitsland 
Vanaf 2012 werkte Van der Duin als script doctor en scenarist jarenlang voor de Duitse televisie. Voor Looks Film & TV (Leipzig/Berlijn) ontwikkelde hij twee achtdelige televisieseries over de Eerste Wereldoorlog: Kleine Hände im grossen Krieg (NTR, BBC/MG Alba, ARTE en andere) en 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs (ARD, WDR, SWR, ORF, NDR, ARTE, BBC, Discovery Channel etc.) - dat werd uitgezonden in 28 landen en onder andere een nominatie kreeg voor de Deutsche Fernsehpreis. Verder schreef hij in het Duits de scenario's voor de documentaires Vater, Mutter, Hitler (SWR), Erich Mielke, Meister der Angst en Generation of Change (deel II) (beide voor ARTE en MDR). Deze laatste twee documentaires werden door hem mede geregisseerd. Ten slotte werkte hij als dramaturg en scenarist aan het achtdelige docudrama Kids of Courage voor SWR en BBC/MG Alba, dat internationaal veelvoudig werd bekroond met onder andere de Prix Jeunesse International, Goldener Spatz, Der Weisse Elefant, en werd genomineerd voor de Grimme Preis en weer een International Emmy.

Filmografie

Prijzen & nominaties

Externe links 
 
 Officiële website

References 

Nederlands dramaturg
Nederlands regisseur
Nederlands scenarioschrijver